Kóka, község Pest megyében
 Kóka, családnév